A 13.ª temporada de RuPaul's Drag Race estreou em 1º de janeiro de 2021, no canal VH1 nos Estados Unidos, e conta com 13 concorrentes. As chamadas de elenco foram abertas em janeiro de 2020, enquanto o elenco foi revelado em 9 de dezembro de 2020. Com um novo formato de estreia, tomando as medidas de segurança para conter a pandemia de COVID-19, o painel de jurados agora conta com uma parede de vidro separando-os. Além disso, a série começou com uma competição de lipsync, valendo uma vaga na estreia do programa. As perdedoras foram encaminhadas para o "Pork Chop Lounge", uma sala no backstage onde havia fotos das primeiras eliminadas de todas as temporadas. A vencedora da décima terceira temporada de RuPaul's Drag Race foi Symone, Kandy Muse como segunda colocada e Rosé e Gottmik como terceira e quarta colocadas. LaLa Ri foi eleita Miss Simpatia, e Denali a Lipsync Assassin da temporada.

Concorrentes 
As idades, nomes, e cidades indicadas referem-se à época das filmagens (2020).

Progresso das Participantes 

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante foi eliminada na primeira rodada do Lipsync For The Crown, ficando em 3°/4° lugar.
 A participante foi eleita Miss Simpatia pelas concorrentes da temporada.
 A participante venceu a dublagem e recebeu o título de Lip Sync Assassin da temporada.
 A participante recebeu o prêmio Golden Boot por ter o pior look da temporada.
 A competidora dublou e venceu a dublagem, indo para o grupo das vencedoras.
 A competidora dublou mas perdeu a dublagem, indo para o grupo das perdedoras.
 A competidora dublou mas perdeu a dublagem, porém foi a mais votada para ser eliminada, indo para o grupo das vencedoras.
 A competidora ficou entre as duas melhores, dublou e venceu a dublagem.
 A competidora ficou entre as duas melhores, dublou, mas perdeu.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante recebeu críticas positivas e ficou entre as melhores, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados ou não estava no time vencedor e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas negativas e ficou entre as piores, mas foi salva da eliminação.
 A participante ficou entre as piores, dublou pela sua vida e venceu a dublagem, permanecendo na competição.
 A participante ficou entre as piores e dublou pela sua vida, perdeu a dublagem e foi eliminada.
 A participante foi convidada para participar da reunião e da final.

 As participantes ganharam o mini-desafio da semana que fazia parte do desafio principal.

 A participante ganhou o mini-desafio e recebeu prêmio ou vantagem no desafio da semana.

Votação
No primeiro episódio da temporada, as participantes que perderam a dublagem tiveram que votar entre si e decidir qual delas seria eliminada. A participante mais votada se reuniria com as vencedoras das dublagens.

 As participantes empataram e foram sujeitas a uma segunda votação pelas queens salvas.
 A participante foi "eliminada".

Histórico de Lip Sync 

 A participante venceu o lip-sync e foi para o grupo das vencedoras.
 A participante foi declarada vencedora do lip-sync.
 A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada na primeira ou na segunda rodada do Lipsync For The Crown.
 A participante foi eliminada na última rodada do Lipsync For The Crown.

Lip Sync Reunited

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Referências
1. http://inmagazine.ca/2021/01/rupauls-drag-race-season-13-episode-1-recap-the-pork-chop/  (em inglês). IN Magazine. 02 de janeiro de 2021. Consultado em 15 de janeiro de 2021

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2021 na televisão nos Estados Unidos